|}
Die Yonesaka-Linie  (jap. , Yonesaka-sen) ist eine japanische Eisenbahnstrecke, die zwischen den Bahnhöfen Yonezawa in der Präfektur Yamagata und Sakamachi in der Präfektur Niigata verläuft und von der East Japan Railway Company (JR East) betrieben wird. Der Name Yonesaka setzt sich aus den Schreibweisen der Stadt Yonezawa () und Sakamachi () zusammen.

Daten 
 Länge: 90,7 km
 Spurweite: 1067 mm
 Anzahl der Stationen: 22

Weblinks 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Yamagata
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Niigata
East Japan Railway Company